Eiskalt ist der Titel von
 Eiskalt (Roman), Roman von Robert Swindells

 Eiskalt (1975), US-amerikanischer Kriminalfilm von Ivan Nagy
 Eiskalt (1991), US-amerikanischer Kriminalfilm von Peter Hawley
 Eiskalt (2012), Norwegische Jugendserie von Grethe Bøe-Waal
 Jesse Stone: Eiskalt, US-TV-Serienfilm (2005)
 Tatort: Eiskalt, deutscher TV-Krimi (1997)
 Ein starkes Team: Eiskalt, Film der Krimiserie Ein starkes Team

Siehe auch:
 Werner – Eiskalt!
 Eiskalt entwischt